Великопольский сельский округ

Кировская область 

 Великопольский сельский округ Белохолуницкого района (упразднён)

Марий Эл 

 Великопольский сельский округ Оршанского района